Israelisch steht für:

 den Staat Israel betreffend
 das Staatsvolk der Israelis betreffend
 umgangssprachlich: die israelische Amtssprache Ivrit

Siehe auch: